Nesseltal ist der Name von Tälern im Harz:

 Nesseltal (Hasserode), bei Hasserode (Wernigerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Nesseltal (Steina), nahe Steina (Bad Sachsa), gemeindefreies Gebiet Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Nesseltal steht auch für:
 Nesseltal oder Im Nesseltal, deutscher Spielfilm (2016)